Сонково:

 Сонково — посёлок городского типа (рабочий посёлок), административный центр Сонковского района Тверской области России.
 Сонково — узловая товарно-пассажирская железнодорожная станция Московского отделения Октябрьской железной дороги.